Vonarxia är ett släkte av svampar. Vonarxia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vonarxia